

Населені пункти та їхні частини

 Дзельниця — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Дзельниця — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Дзельниця — село в гміні Цисек Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Дзельниця — частина села Воля-Кроґулецька в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки